Vyssjaja chokkejnaja liga 2017/2018 var den åttonde säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Ligan vanns av Dynamo Sankt Petersburg efter finalseger mot SKA-Neva. Totalt 27 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 52 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Ariada Volzjsk, Dynamo Balasjicha, Kristall Saratov och THK Tver lämnat ligan. Samtidigt anslöt två kinesiska lag som inte tidigare deltagit, Tsen Tou Jilin och KRS Heilongjiang samt två nya ryska lag: Gornjak Utjaly och CSK VVS Samara. När Metallurg Novokuznetsk nekades fortsatt spel i KHL anslöt de också till ligan som nu bestod av 27 lag, ett mer än den föregående säsongen.

Poängtabell

Slutspel

Källa

Se även
Kontinental Hockey League 2017/2018

2017 i Kazakstan
2017 i Ryssland
2017 i Vitryssland
2018 i Kazakstan
2018 i Ryssland
2018 i Vitryssland
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga